BMW M4 — спорткар немецкой компании BMW, замена купе M3 E92. Спортивная версия 4-й серии купе. Концепт был представлен 16 августа 2013 года. Впервые, для 3/4 M серии, был установлен турбокомпрессор и для M серии электрический усилитель руля.

Технические спецификации 
По сравнению с обычной 4-й серией, в M4 используется углепластик, в производстве крыши и багажника автомобиля, также улучшенная аэродинамика и изменения в подвеске, а шасси стало жестче. BMW использует систему Active Sound, которая также есть в M5 F10, звук двигателя подается через стереосистему, в BMW утверждают что они используют эту систему из-за хорошей изоляции кабины.

Двигатель и ходовая часть 
BMW вновь начали использовать рядный двигатель, который использовался в старых версиях M3, атмосферный V8 был заменен на 3L битурбированную рядную шестерку. После представления концепта не были известны точные технические характеристики, но через некоторое время стало известно, что двигатель S55 будет кардинально отличаться от N55 (в моделях x35i), двигатель был специально разработан для новой M3/4. Два TwinScroll турбокомпрессора создают давление ~ 1.24 бар, обеспечивая 430 л.с (5500 — 7300 об/мин) и 550 Нм (1850-5500 об/мин), это позволяет подавать мощность без «проседаний» оборотов (турбо ям).

Традиционно для M серии, задний привод. На выбор, 6-скоростная механическая коробка передач или 7 ступенчатая коробка с двойным сцеплением (M DCT). Мощность передаётся через активный электронный дифференциал на легкосплавные диски R18, опционально доступны R19, также как и карбоно-керамические тормоза и адаптивная подвеска.

Динамические показатели 
BMW M4 доступна в нескольких модификациях, в зависимости от них имеет различные скоростные показатели:
 0 - 100 км/ч - 3.8 - 4.3 (в зависимости от комплектации)
 Максимальная скорость - 250 км/ч, 280 км/ч, 305 км/ч (в зависимости от комплектации)

Северную петлю автомобиль проехал за 7 минут 52 секунды. (7 минут 27,88 секунды версия GTS)

Второе поколение (2020-н. в.) 
В сентябре 2020 года BMW представляет второе поколение BMW M4. Он сильно эволюционирует по сравнению со своим предшественником за счет новой решетки радиатора. Как и предыдущее поколение, он оснащен 3-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем с турбонаддувом. Он развивает 480 лошадиных сил, а в соревновательной версии - до 510 лошадиных сил. BMW предлагает 6-ступенчатую механическую коробку передач или 8-ступенчатую автоматическую (гидротрансформатор). BMW впервые на M4 представляет полноприводную версию. Этот полный привод получил название M Xdrive.

Первые агрегаты были собраны в ноябре 2020 года, а поставки по всему миру стартовали в начале 2021 года.

Примечания

Ссылки 
BMW M4 на официальном сайте

4